Freak Out bezeichnet:
 Freak Out!, Musikalbum von Frank Zappa und The Mothers of Invention (1966)
 Fahrgeschäftstyp des Herstellers KMG, siehe Afterburner (Fahrgeschäft)
 Freak Out (2004), britischer Horrorfilm von Christian James
 Freak Out (2015) (Mesuvag Harig), israelischer Horrorfilm von Boaz Armoni

Siehe auch:
 Freak (Begriffsklärung)
 Freakshow (Begriffsklärung)